A Republikanska futbołna grupa (1989/1990) była 66. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Bułgarii. W rozgrywkach brało udział 16 zespołów. Tytuł obroniła drużyna CSKA Sofia.

Tabela końcowa 

1 Przed rozpoczęciem sezonu drużyny CFKA Sredec Sofia, Witosza Sofia oraz Trakia Płowdiw powróciły do nazw: CSKA Sofia, Lewski Sofia i Botew Płowdiw.

2 Trzy ostatnie zespoły spadły do II ligi, z której awansowały: Minior Pernik, Jantra Gabrowo oraz FK Chaskowo.

Finał Pucharu Bułgarii 
 FK SLIWEN – CSKA Sofia 2:0

Król strzelców 
 38 goli –  Christo Stoiczkow (CSKA Sofia)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Bułgarii
1989 w piłce nożnej
1990 w piłce nożnej
1989 w Bułgarii
1990 w Bułgarii